

Događaji
 Tiglatpileser II. nasljeđuje na asirijskom prijestolju kralja Ašur-rešišija II.

Rođenja

Smrti